Anna Orleánská (Anna Helena Marie 5. srpna 1906, Le Nouvion-en-Thiérache, Aisne – 19. března 1986, Sorrento) byla členka rodu Bourbon-Orléans a sňatkem vévodkyně z Aosty. Narodila se jako dcera prince Jana, vévody de Guise, a princezny Isabely Orleánské.

Život

Manželství a potomci 
5. listopadu 1927 se v Neapoli provdala za svého bratrance Amadea Savojského, vévodu z Aosty a měla s ním dvě dcery:

 Markéta Savojská-Aosta (7. duben 1930 – 10. ledna 2022), ⚭ 1953 Robert Rakouský-d'Este (8. února 1915 – 7. února 1996)
 Maria Cristina Giusta Elena Giovanna Savojská-Aosta (* 12. září 1933), ⚭ 1967 Kazimír Neapolsko-Sicilský (* 8. listopadu 1938)

Tituly a oslovení 
 5. srpna 1906 – 5. listopadu 1927 Její královská Výsost princezna Anna Orleánská
 5. listopadu 1927 – 4. července 1931 Její královská Výsost vévodkyně z Apulie
 4. července 1931 – 3. března 1942 Její královská Výsost vévodkyně z Aosty
 3. března 1942 – 21. ledna 1951 Její královská Výsost princezna Anna, vévodkyně z Aosty
 21. ledna 1951 – 19. března 1986 Její královská Výsost vévodkyně vdova z Aosty

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské kněžny (Orléans)
Vévodkyně z Aosty
Savojské princezny
Italské princezny
Narození 5. srpna
Narození v roce 1906
Úmrtí 19. března
Úmrtí v roce 1986
Ženy